Alejandro Ferrant puede referirse a:
 Alejandro Ferrant y Fischermans (1843-1917), pintor español.
 Alejandro Ferrant Vázquez''' (1897-1976), arquitecto español.